Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z tříkolové kvalifikace se probojovalo devět tenistů včetně dvou šťastných poražených. Obhájcem titulu byl desetinásobný římský šampion Rafael Nadal ze Španělska, kterého ve třetím kole vyřadil Kanaďan Denis Shapovalov. Oplatil mu tak rok starou porážku z téže fáze římského turnaje, kdy proti Španělovi nevyužil dva mečboly. V sérii Masters postoupil do šestého čtvrtfinále a Nadalovi odepřel jubilejní 100. postup do této fáze mistrovské kategorie. Vzájemnou pasivní bilanci zápasů snížil na 2–4. 

Vítězem se stala srbská světová jednička Novak Djoković po finálové výhře nad čtvrtým nasazeným Řekem Stefanosem Tsitsipasem v poměru 6–0 a 7–6. Ve druhé sadě přitom Srb otočil nepříznivý vývoj ze stavu her 2–5. Aktivní vzájemnou bilanci proti 23letému Řekovi navýšil na 7–2, z toho 5–0 na antuce. Jednalo se o jeho 232. výhru proti členům elitní světové desítky, při 106 porážkách. Žádný jiný tenista nedokázal od zavedení klasifikace ATP v roce 1973 získat vyšší počet výher proti tenistům z Top 10. 

V probíhající sezóně si Djoković připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Rome Masters vyrovnal dvanáctým finále Nadalův rekord a získal šestou trofej; první si odvezl již v roce 2008. Ve věku 34 let, 11 měsíců a 23 dní se stal nejstarším římským šampionem v open éře. Dvouhrou prošel bez ztráty setu. Rovněž v sérii Masters navýšil rekordní počet na 38 titulů. 

Již postupem do semifinále si Djoković zajistil setrvání na postu světové jedničky i po skončení turnaje, kde zahájil rekordní 370. týden. Druhý hráč žebříčku Daniil Medveděv v Římě nehrál kvůli rekonvalescenci po dubnové operaci kýly. Semifinálové vítězství nad Norem Casperem Ruudem znamenalo, že se Srb stal pátým tenistou otevřené éry, jenž na túře ATP vyhrál 1000 zápasů. Před ním této hranice dosáhli Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl a Rafael Nadal. Poraženého finalistu Tsitsipase posunul bodový zisk na 4. místo žebříčku. Na prahu vyřazení se ocitl již ve druhém kole, kdy odvrátil dva mečboly Grigoru Dimitrovovi.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2022